Ацетат неодима(III) — химическое соединение,
соль неодима и уксусной кислоты
с формулой Nd(CHCOO),

растворяется в воде,
образует кристаллогидраты — красно-фиолетовые кристаллы.

Получение 
 Растворение оксида, гидроксида или карбоната неодима в уксусной кислоте:

Физические свойства 
Ацетат неодима(III) образует кристаллы.

Растворяется в воде.

Образует кристаллогидраты состава Nd(CHCOO)•n HO, где n = 1  и 4 — красно-фиолетовые кристаллы, которые теряют воду при 110°С.

Кристаллогидрат состава Nd(CHCOO)•4HO образует кристаллы
триклинной сингонии,
пространственная группа P ,
параметры ячейки a = 0,9425 нм, b = 0,9932 нм, c = 1,065 нм, α = 88,09°, β = 115,06°, γ = 123,69°.

Литература 
 
 

Соединения неодима
неодима